Сухой Яр — название населённых пунктов на Украине:

 Сухой Яр — село в Покровском районе Донецкой области.
 Сухой Яр — село в Ставищенском районе Киевской области.
 Сухой Яр — село в Изюмском районе Харьковской области.